

Sciences et techniques

Biologie 
Une spore est une cellule isolée, étape d'un cycle de vie, pouvant donner naissance à un nouvel individu sans fécondation. C'est souvent au stade de spore qu’a lieu la dispersion.

Culture et société

Bande dessinée 
Spore est un super-vilain de l'univers Marvel Comics.

Jeux vidéo 
Spore est un jeu vidéo développé par Will Wright et sorti en 2008.

Télévision 
 Spores est le titre du  de la  de la série X-Files.